Según el contexto, el término Obi puede tener los siguientes significados:

 Obi (personaje): personaje de la saga de películas Saw.
 Obi (indumentaria): es una faja ancha de tela fuerte que se lleva sobre el kimono.
 Obi (publicación): es una tira de papel que acompaña las ediciones japonesas de libros y discos.
 Río Obi: situado en la Siberia Occidental, Rusia.
 Obi-Wan Kenobi: un personaje ficticio de la serie La guerra de las galaxias.
 Obi, zona de gobierno local, del estado de Benue, Nigeria.
 Islas Obi: son un archipiélago perteneciente a las Molucas, en Indonesia.
 El nombre común de la planta '''Vaccinium myrtillus.
 Abreviación de la Organización del Bachillerato Internacional.
 Obi (tienda) de  bricolaje.